Pesanggrahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pesanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,23), 
 Desa Pesanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 109,12), 
 Kelurahan Pesanggrahan, administrativ by, Jakarta, 
 Kecamatan Pesanggrahan, distrikt, Jakarta, 
 Desa Pesanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 109,64), 
 Desa Pesanggrahan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,56, long 112,54), 

Robotskapade Indonesienförgreningar